Vest ist eine Bezeichnung für

 Vest (Gerichtsbezirk), mittelalterliche Verwaltungseinheit
 Vest Recklinghausen, Landesteil des Kurfürstentums Köln

Vest ist eine Bezeichnung für Orte und Gemeinden
 Vest (Gemeinde Steegen), Ortschaft der Gemeinde Steegen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Vest (Kentucky), Gemeinde in den Vereinigten Staaten

Vest ist der Familienname folgender Personen:
 Charles M. Vest (Charles Marstiller Vest; 1941–2013), US-amerikanischer Ingenieur
 Frank Vest (1936–2008), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Southern Virginia
 Georg Vest (1896–1977), dänischer Turner
 George Graham Vest (1830–1904), US-amerikanischer Politiker
 George S. Vest (1918–2021), US-amerikanischer Diplomat
 Jack Vest (1926–1972), US-amerikanischer AFL- und NFL-Schiedsrichter
 Jason Vest, US-amerikanischer Journalist
 Johann Vest (um 1630–1694) deutscher Orgelbauer in Siebenbürgen
 Jovnna-Ánde Vest (* 1948), finnischer Autor und Übersetzer
 Karlheinz Vest (* 1934), deutscher Sportreporter
 Lorenz Chrysanth von Vest (1776–1840), österreichischer Dichter, Arzt, Chemiker und Botaniker
 Matthew Vest (* 1992), US-amerikanischer Basketballspieler
 Peter Vest (* 1962), deutscher Volkswirt und Manager
 Signe Vest (1908–1980), dänische Krankenschwester

VEST steht als Abkürzung für:
 VEST (Kryptographie) (Very Efficient Substitution Transposition), Algorithmusklasse 

Siehe auch:
 Veste (Begriffsklärung)
 Fest (Begriffsklärung)
 West (Begriffsklärung)

Abkürzung